La simplificación es una regla de inferencia lógica. 

La simplificación también puede referirse a: 
Simplificación de una fórmula matemática. 
Chino simplificado
Inglés simplificado 
Simplificación de fracciones, ver Fracciones equivalentes. 
Simplificación de circuitos eléctricos, comúnmente conocido como Muntzing.